Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 143001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 2 listopada 2002 do 13 stycznia 2004. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

143001-143100

143101-143200

143201-143300

143301-143400

143401-143500

143501-143600

143601-143700

143701-143800

143801-143900

143901-144000

Przypisy 

Lista planetoid 143001-144000